Спасопреображенская во́лость — волость в составе Петрозаводского уезда Олонецкой губернии.

Общие сведения 
Волостное правление располагалось в селении Спасская Губа.

В состав волости входили сельские общества, включающие 66 деревень:
 Кончезерское общество
 Кончезерско-заводское общество
 Мунозерское общество
 Вохтозерское общество
 Пялозерское общество
 Вороновское общество

На 1890 год численность населения волости составляла 5534 человека.

На 1905 год численность населения волости составляла 6342 человека. В волости насчитывалось 960 лошадей, 1433 коровы и 2830 голов прочего скота.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 4 августа 1920 года в населённых карелами местностях Олонецкой и Архангельской губерний была образована Карельская трудовая коммуна и волость вошла в состав Карельской трудовой коммуны. В 1923 году волость вошла в состав образованной Автономной Карельской ССР.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1927 году волость была упразднена. 

В настоящее время территория Спасопреображенской волости относится в основном к Кондопожскому району Республики Карелия.

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год
 Спасопреображенская волость

Волости Петрозаводского уезда
Кондопожский район